Sestolesi – abitanti di Sesto Campano
Sestolesi – abitanti di Sestola